Inlaga kan avse:

 Inlaga (juridik) – hemställan (begäran, önskemål) till myndighet, se petition
 Partsinlaga – ett vittnesmål eller liknande som framförs av en av de tvistande parterna i en juridisk process
 Inlaga (bok) – texten eller innehållet i en bok

Se även
 Inlag – ett föremål lämnas i förvar av en person